В Чили 346 коммун, которые являются основной административной единицей. Эти коммуны входят в 56 существующих провинций, которые, в свою очередь, входят в 16 областей составляющих страну.

Сводная таблица коммун Чили

См. также 
 Административное деление Чили

 
Коммуны